Ulaga bezeichnet:

 den ehemaligen slowenischen Skispringer, siehe Primož Ulaga;
 die Großgemeinde Ulaga (乌拉嘎镇) des Kreises Jiayin in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Ulaga (Jiayin).